Па́нинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Медвенском районе Курской области Российской Федерации.

Административный центр — село 1-е Панино.

История 
Статус и границы сельсовета установлены Законом Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области». В связи с капитальном ремонтом отрезка дороги М-2 «Крым» в 2016 году, часть территории муниципального образования была передана Высокскому сельсовету.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования 

Муниципальные образования Медвенского района
Сельские поселения Курской области